Castelvieil kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Castelviel, Département de la Gironde, 
 Castelvieilh, Département des Hautes-Pyrénées,